XXVII турнир на Кубок России по волейболу памяти Константина Кузьмича Ревы проходил с 17 сентября по 26 декабря 2019 года с участием 14 команд Суперлиги и 16 команд высшей лиги «А». Обладателем трофея шестой раз подряд и девятый раз в истории стал казанский «Зенит».

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа прошли с 17 сентября по 13 октября. По их результатам право продолжить выступление на турнире получили 13 участников — команды, занявшие в своих зонах 1—2-е места, и две лучшие третьи команды среди всех зон. Команды, делегировавшие трёх и более игроков в сборную России на чемпионат Европы — «Зенит» Казань и «Кузбасс» — выходили в полуфинальный этап независимо от результатов предварительного.

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Полуфинальный этап 
В играх полуфинального этапа не участвовало московское «Динамо», получившее право принять «Финал четырёх». Остальные 12 команд распределены на 3 квартета «змейкой» на основании их положения в чемпионате России-2018/19. В финальный этап вышли победители групп.

Группа A (Белгород)

Группа Б (Новосибирск)

Группа В (Новый Уренгой)

Финальный этап в Москве 
Жеребьёвка полуфинальных пар состоялась 19 ноября.

Полуфиналы 
25 декабря

Финал

Индивидуальные призы 
 MVP — Максим Михайлов («Зенит» Кз)
 Лучший в атаке — Георг Грозер («Зенит» СПб)
 Лучший на блоке — Ореоль Камехо («Зенит» СПб)
 Лучший на подаче — Андрей Сурмачевский («Зенит» Кз)
 Лучший связующий — Александр Бутько («Зенит» Кз)
 Лучший либеро — Валентин Голубев («Зенит» Кз)
 Самый результативный — Цветан Соколов («Зенит» Кз)

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2019/2020

Примечания

Ссылки 
 Положение о Кубке России по волейболу 2019 года среди мужских команд памяти Константина Ревы
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола

2019 год в волейболе